Szanowni Państwo X (ang. The X’s, 2005-2006) – amerykański serial animowany, którego twórcą jest Carlos Ramos.

Fabuła 
Serial opowiada o rodzinie superszpiegów, którym grozi utrata pracy za nieumiejętne skrywanie swojej tożsamości. Rodzina X pracuje dla ściśle tajnej organizacji SUPERIOR, która pozostaje w nieustannym konflikcie z inną organizacją szpiegowską o nazwie S.N.A.F.U.

Bohaterowie

Państwo X 
 Pan X – pilot. Głowa rodziny superszpiegów. Jest najwspanialszym człowiekiem w świecie.
 Pani X – znawczyni sztuk walki. Żona Pana X, matka Tuesday i Trumana. Ma obsesję na punkcie szpiegostwa.
 Tuesday Elizabeth X – detektyw. Nastoletnia córka Państwa X. Ma zielone włosy. Jej chłopakiem jest Brandon. Nienawidzi Seven.
 Truman X – specjalista od technologii. Syn Państwa X, brat Tuesday. Ma 9 lat. Jego ukochaną jest Skałt X, młodsza córka państwa Y.
 Luiza – mama pani X, teściowa pana X. Pracuje w policji.
 Stanley – tata pani X, teść pana X. Pracuje w policji.

S.N.A.F.U. 
 Błyskacz – największy wróg X-ów, lider S.N.A.F.U.
 Lorenzo Suave – pomocnik i prawa ręka Błyskacza.
 Brandon – chłopak Tuesday i siostrzeniec Błyskacza. Pracuje dla S.N.A.F.U. Podoba mu się Seven.
 Żołnierze Snafu – Walczą z X-ami dla Błyskacza. Wszyscy wyglądają tak samo. Czasami Błyskacz zmienia im kolor uniformów

Państwo Y 
 Pan Y – głowa rodziny superszpiegów. Jest bardzo przystojny.
 Pani Y – znawczyni sztuk walki. Jest bardzo ładną azjatką o dużych oczach.
 Seven Y – nastoletnia rywalka Tuesday. Kocha Brandona. Jest wspaniałą aktorką. Ma czarne oczy i włosy. Nosi okulary.
 Skałt Y – zakochana w Trumanie rywalka X'ów. Ma duże, orzechowe oczy i kasztanowe włosy.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Studio START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Paweł Galia
Dialogi polskie: Magdalena Dwojak
Dźwięk i montaż: Rafał Wiszowaty
Kierownik produkcji: Dorota Nyczek
Udział wzięli:
 Elżbieta Jędrzejewska – Pani X
 Cezary Nowak – Pan X
 Agnieszka Maliszewska – Tuesday
 Beniamin Lewandowski – Truman
W pozostałych rolach:
 Robert Czebotar – Baza
 Waldemar Barwiński – Błyskacz
 Zbigniew Konopka –
 Wielka stopa,
 Dziadek (odc. 18b)
 Grzegorz Drojewski – Brandon
 Mikołaj Müller – Lorenzo Suave
 Anna Sztejner –
 Babcia (odc. 18b),
 Pani Burmistrz (odc. 19a)
 Robert Tondera
 Mirosław Wieprzewski
 Anna Gorajek
 Julia Hertmanowska
 Brygida Turowska
 Paweł Galia
 Klaudiusz Kaufmann

Premiera w Polsce 
Serial miał swoją premierę 6 grudnia 2008 roku. Pierwotnie był zapowiedziany na 17 listopada 2008 roku, lecz ze względu na problemy techniczne został wyemitowany z siedemnastodniowym opóźnieniem.

Zbanowany odcinek 
Nickelodeon Polska miał wyemitować premierę drugiego epizodu w odcinku 5 pt. "Mission: Irresponsible", lecz nadawca wycofał go z dystrybucji telewizyjnej w Polsce, ponieważ najprawdopodobniej był uznany za zbyt brutalny i mający bardzo zły wpływ na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Zamiast niego był drugi epizod z 4 odcinka "Partnerzy w nieszczęściu".

Odcinki 
Premiera serialu w Polsce na kanale Nickelodeon Polska:
 cały serial (odcinki 1-20; bez odcinka "Mission: Irresponsible") – 6 grudnia 2008 roku
 Odcinek 5b – nieemitowany

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2006